«Девичник club» – спектакль Театра имени Пушкина по пьесе Айвона Менчелла «Девичник над вечным покоем». Постановка известного режиссёра Романа Козака. Премьера состоялась 14 сентября 2006 года. Главные роли в спектакле исполняют народные артистки России Вера Алентова, Мария Аронова и Лариса Голубкина.

Краткое содержание 

После смерти своих мужей три верные вдовы создают своего рода клуб, «заседания» которого традиционно проходят на кладбище, у могил их благоверных. С годами эти ритуальные посиделки приобретают прямо-таки трагикомический характер. Подруги живут воспоминаниями о прошлом, доходящими порой до абсурда: пытаются поговорить с мужьями на спиритических сеансах, даты собственных встреч связывают с поминками.

Они очень разные по характеру, образу жизни и воспитанию, но чувствуют себя одной семьей. До поры до времени... Пока одна из вдов не решает-таки выйти из клуба, начать жить настоящим, а то и, страшно сказать, снова выйти замуж! Остальные «члены клуба» вовсе не намерены сидеть сложа руки и ждать, когда распадется их крепкое трио. Они идут на крайние меры...

Действующие лица 

 Люсиль – Вера Алентова
 Ида – Мария Аронова
 Дорис – Лариса Голубкина
 Сэм – Борис Дьяченко / Андрей Заводюк
 Милдрэд – Екатерина Сибирякова / Виктория Триполина

Пресса о героях спектакля 

«Это комедия характеров... Зритель должен смеяться, глядя на знакомых, любимых и значимых актрис, надевших броские маски. Вера Алентова получила маску буйной дамочки, охотящейся за тряпками и то и дело поминающей недобрым словом вечно изменявшего ей покойника (платье леопардового окраса и немыслимые шляпки). Лариса Голубкина – роль затянутой в строгий костюм чопорной дамы, четвертый год живущей только для посещения кладбища (поджатые губы и характерная поза оскорбленного достоинства при слишком вольных разговорах подруги). А Мария Аронова сыграла простодушную хлопотунью, не потерявшую вслед за образцовым объемом талии живость движений и способную подпрыгнуть на полметра от радости».

«Одна из женщин очень быстро не выдерживает и начинает приставать к живым мужчинам. Повсеместно. В том числе и непосредственно на погосте. Эту женщину представляет Вера Алентова, в прошлом сезоне тонко и проникновенно сыгравшая одну из лучших своих ролей в спектакле по Беккету "О, счастливые дни". В новом спектакле она играет грубо – чай, не Беккет. Блещущая всеми цветами радуги палитра знаменитой актрисы превращает героиню Менчелла из не очень уравновешенной особы, одержимой мечтой о женском счастье, в неизлечимую нимфоманку.
Другая женщина верна памяти покойного супруга... Эту женщину сдержанно, но не очень выразительно играет Лариса Голубкина. Третья женщина раздираема противоречиями. У неё большое сердце, способное вместить и память о покойном муже, и новую привязанность. Именно у неё и случается в жизни роман. Тем паче что у её хорошего знакомого по удачному стечению обстоятельств как раз умерла жена, к которой он ходит на то же самое кладбище. Эту женщину играет Мария Аронова, наделенная таким восхитительным комическим темпераментом, что ей, как казалось, никакая драматургия не помеха».

Ссылки 
 "Девичник club" на странице Театра имени Пушкина

Примечания 

Спектакли Московского театра им. Пушкина
Спектакли по алфавиту